Osoby:
 Brad Vering – amerykański zapaśnik
 Carl Vering – niemiecki prawnik

Inne:
 Vering & Waechter – niemiecki przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Fehring
 Vehring